Slag om Brussel (1789) - veldslag tussen het Oostenrijkse leger en lokale Belgische rebellen tijdens de Brabantse Omwenteling
 De slag om Brussel - reportageserie van de VPRO over de regelgeving van de Europese Unie